iPhone 8 и iPhone 8 Plus — смартфоны корпорации Apple, использующие процессор Apple A11 Bionic и операционную систему iOS 11, представленные 12 сентября 2017 года вместе с iPhone X в театре Стива Джобса. Диагональ экрана и разрешение были оставлены без изменений по сравнению с предыдущими моделями: iPhone 6s и 7; 6s Plus и 7 Plus. Толщина телефона — 7,3-7,5 мм, без учёта модуля основной камеры, немного выступающей за пределы задней плоскости. Смартфоны  используют только порт Lightning. Основное отличие от предыдущих моделей кроме увеличенных цены и аккумулятора — внедрение беспроводной зарядки по стандарту беспроводного питания Qi. 

iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили смешанные отзывы. Сэмюэль Аксон из Ars Technica назвал процессор A11 чудесным инженерным достижением (процессор содержит 4,3 млрд транзисторов), написав, что он обеспечивает лучшую в отрасли производительность. Аксон также похвалил камеры, написав, что "цвета отличные, а низкая освещенность очень хороша для смартфона". Критиковался внешний вид, отсутствие кардинальных инноваций на 10-летие всей серии, а также большая цена.

История 
Презентацию нового устройства компания Apple провела в театре имени Стива Джобса 12 сентября 2017 года. Предзаказ устройства начался с 15 сентября 2017 года и в розничную продажу телефон вышел 22 сентября 2017 года.

В апреле 2018 года, в рамках благотворительной компании (RED), была представлена версия в ярко-красном цвете.

В марте 2020 года Apple начала продажу восстановленных аппаратов iPhone 8 Plus по стартовой цене $469. К маю этого же года началась продажа восстановленных iPhone 8 (стартовая цена — $339.

Характеристики 
iPhone 8 и iPhone 8 Plus основаны на процессоре A11 Bionic с 64-битной архитектурой и сопроцессором M11, отвечающим за геопозицию и гироскоп. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ (3 ГБ в iPhone 8 Plus).

В отличие от своего предшественника, смартфоны получили беспроводную зарядку (поддерживаются зарядные устройства стандарта Qi 1.0 мощностью 5 Вт), оптическое увеличение; 6-кратное цифровое увеличение (только для iPhone 8 Plus).

iPhone 8 поддерживает стандарты быстрой зарядки. В частности, зарядное устройство MacBook 29W при использовании USB-кабеля типа USB — Lightning зарядит iPhone 8 на 50 % за полчаса и до 80-85 % за час.
В комплекте iPhone 8 идёт только обычное зарядное устройство мощностью 5 Вт, не поддерживающее быструю зарядку.

Программное обеспечение 
Изначально модели выпускались с предустановленной операционной системой iOS 11.  Смартфоны этой серии поддерживают также iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15 и iOS 16

Начало продаж 
Предзаказ устройства — 15 сентября 2017 года.

Розничная продажа — 22 сентября 2017 года.

В апреле 2020 года Apple сообщила о начале продаж iPhone SE 2 и о прекращении выпуска iPhone 8 и 8 Plus, большинство характеристик которых (кроме более современного процессора A13 Bionic) новая модель от них унаследовала.

Скорость беспроводной связи

См. также 
 Apple
 IOS
 iPhone
 Apple Watch
IPhone SE (2-го поколения)

Примечания

Ссылки 
 Официальный раздел iPhone 8 на сайте Apple
 iPhone 8, Apple.com

IPhone
Появились в 2016 году в США
Оборудование Apple Inc.
Фаблеты